Wadym Serhijowytsch Bojtschenko  (; * 5. Juni 1977 in Mariupol) ist ein ukrainischer  Politiker. Er ist seit dem 15. Dezember 2015 gewählter Bürgermeister von Mariupol. Sein Vorgänger war Jurij Chotlubej.

Leben 
1995 begann er als Hilfslokomotivführer im Asowstahl-Werk. Er absolvierte die Staatliche Technische Universität des Rajon Pryasowske mit einem Abschluss in Transporttechnologie (2001) und die Nationale Universität Donezk mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft (2015). Die Arbeit in Asowstahl wurde von Verwaltungsarbeit im Betreiber des Stahlwerks abgelöst. Am 15. Dezember 2015 wurde er als Nachfolger von Jurij Chotlubej zum Bürgermeister von Mariupol gewählt und am 25. Oktober 2020 für eine zweite Amtszeit bestätigt. Die Wahl 2015 war unter Mithilfe des Politstrategen Paul Manafort gelaufen und einerseits in Linie mit dem abgesetzten Präsidenten Janukowytsch für die Partei der Regionen, nun Oppositionsblock, andererseits auf der neutralen Linie von Rinat Achmetow, in dessen Stahlwerk Bojtschenko zuvor gearbeitet hatte. Eine Petition im Stadtrat, welche die Bezeichnung Russlands als Aggressorstaat erneuern sollte, ließ er in der Schublade verschwinden.

Seine Bezeichnungen für Russland waren umso deutlicher nach dem Russischen Überfall auf die Ukraine 2022, als russische Spezialeinheiten nach ihm suchten. Die normalen russischen Truppen hingegen wüssten selbst nicht, warum sie überhaupt hier waren. Die Verantwortlichen beschimpfte er:  Die Russen „befreiten“ Gebiete von Menschen und Infrastruktur, ein Kriegsverbrechen, das auf dem Territorium der Ukraine von der russischen Armee und dem Hauptverbrecher Wladimir Putin begangen wurde. Während Donezk unter der Militärherrschaft acht Jahre lang einfach nur stagniert habe, hätten sich die Dinge in Mariupol verbessert gehabt – auch für die hierhin geflüchteten Donezker. Jetzt aber kämen die korrupten Russland-Unterstützer mit Gewalt an die Macht, was ihnen zuvor wegen Transparenz anstatt Korruption nicht gelungen war. Die russische Besatzungsmacht bestimmte den Kollaborateur Kostjantyn Iwaschtschenko als Chef der Stadt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bürgermeister (Mariupol)
Politiker (21. Jahrhundert)
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1977
Mann